Vinateros (metrostation), metrostation in Spanje
Vinateros (wijk), wijk in Moratalaz, Madrid, Spanje